Ekaterina Michajlovna Dolgorukova –  amante e moglie di Alessandro II di Russia
 Ekaterina Fëdorovna Barjatinskaja-Dolgorukova – nobile russa
 Marija Vladimirovna Dolgorukova – moglie di Michele di Russia